Puebla de Arenoso kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Arenoso (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Puebla de Arenoso (kommun), Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Spanienförgreningar